Music (música en inglés) hace referencia a varios artículos:

Álbumes
 Music (1972); álbum de Carole King;
 Music (1993), primer álbum de estudio del grupo estadounidense 311;
 Music (2000), octavo álbum de estudio de la cantante pop Madonna;
 Music (2005), tercer álbum de estudio de la cantante japonesa Mika Nakashima;
 Music (2016), primer álbum de estudio del compositor Diego Muñoz;

Canciones 
 «Music», canción de John Miles de 1976;
 «Music» (2000), primer sencillo del octavo álbum de estudio Music de la cantante pop estadounidense Madonna;
 «Music», canción del álbum Home de la cantante japonesa Angela Aki.